Льо Ман Серии е европейско автомобилно състезание базирано на 24-те часа на Льо Ман.

Шампиони

Вижте също 
 Европейски Льо Ман Серии
 Американски Льо Ман Серии

24 часа на Льо Ман